Hartville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hartville (Missouri)
 Hartville (Ohio)
 Hartville (Wyoming)